

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Bądki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Bądki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Bądki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice